Toschew, auch Toshev,  ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Toschew (1867–1944), bulgarischer Politiker, Diplomat und ehemaliger Ministerpräsident
 Christo Toschew (* 1960), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Martin Toschew (* 1990), bulgarischer Fußballspieler
Ognjan Toschew (* 1940), bulgarischer Radrennfahrer
 Stefan Toschew (1859–1924), bulgarischer  General in der Zeit des Ersten Weltkrieges
 Toscho Toschew (* 1942), bulgarischer Journalist und Verleger
 Usmon Toshev (* 1965), usbekischer Fußballtrainer und Fußballspieler